! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 5001–5100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 5101–5200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 5201–5300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 5301–5400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 5401–5500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 5501–5600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 5601–5700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 5701–5800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 5801–5900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 5901–6000 [ editare]

Lista planetelor minore (005001-006000)